Lungnyi (Dzongkha: ) ist einer von zehn Gewogs (Blöcke) des Distrikt Paro im Westen Bhutans. 
Lungnyi Gewog ist wiederum eingeteilt in fünf Chiwogs (Wahlkreise). Laut der Volkszählung von 2005 leben in diesem Gewog 2543 Menschen auf einer Fläche von 59,7 km² in mehr als 600 Haushalten. Die Dzongkhag-Verwaltung von Paro gibt in ihrem Internetauftritt eine Anzahl von acht Dörfern an, während die Wahlkommission einschließlich aller Kleinstsiedlungen 112 benannte Siedlungen aufzählt.

Der Gewog befindet sich in zentraler Lage im Distrikt Paro und erstreckt sich über Höhenlagen zwischen 2200 und , etwa 6 % der Fläche des Gewogs sind von Wald bedeckt. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung der Ackerflächen sind Trocken- und Nassfeldbau von etwa gleiche Bedeutung. Reis und Weizen sind die wichtigsten Getreidesorten, als wichtigste Cash Crops werden Äpfel und Kartoffeln angebaut.

An staatlichen Einrichtungen gibt es neben der Gewog-Verwaltung ein Büro zur Entwicklung erneuerbarer natürlicher Ressourcen (RNR, Renewable Natural Resource centre) und eine weiterführende Schule, Lower Secondary School.

Insgesamt gibt es in diesem Gewog zwölf buddhistische Tempel (Lhakhangs), die sich in Staats-, Gemeinde- oder Privatbesitz befinden.

Weblinks 

Gewog in Bhutan
Distrikt Paro